Antoni Heinrich (ur. 1884) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, dowódca 14 pap, 14 BA, 3 BA, 1 pag i artylerii konnej 4 DK
 Antoni Heinrich (1903–1944) – polski grafik, dziennikarz sportowy, kajakarz i konspiracyjny działacz antyhitlerowski